Junji ist der Vorname folgender Personen:

 Junji Honma (* um 1948), chinesischer Schauspieler
 Junji Itō (* 1963), japanischer Manga-Zeichne
 Junji Kawano (* 1945), japanischer Fußballspieler
 Junji Nagai (* 1981), japanischer Biathlet
 Kinoshita Junji (1914–2006), japanischer Schriftsteller
 Nishikawa Junji (1907–nach 1927), japanischer Fußballspieler
 Yoshii Junji (1904–2004), japanischer Maler

Siehe auch:
 Junjie